Santa Victoria kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Santa Victoria kommun, Salta, 
 Santa Victoria, Argentina, Salta,

Brasilien 

 Santa Vitória do Palmar (ort), Rio Grande do Sul, 
 Santa Vitória (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar